San Zenone ima više značenja:
 San Zenone (Bolonja)
 San Zenone (Breša)